Ралли Хорватии 2021 года (официально Rally Croatia 2021) - третий этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 22 по 25 апреля в окрестностях Загреба. Это 55-ое Ралли Хорватии в истории и первое в рамках чемпионата мира.

Победу одержал француз Себастьен Ожье, опередив на 0,6 секунды своего напарника Элфина Эванса.

Список участников

Ход этапа

23 апреля 
Этап начался с аварии лидера чемпионата Калле Рованперы, который вылетел с трассы и врезался в дерево на пятом километре дистанции. Лидерство же с самого старта гонки захватил бельгиец Тьерри Невилль, выиграв три из четырёх участков утренней секции и оторвавшись от Элфина Эванса на 7 секунд. Еще на пять секунд отстал Себастьен Ожье, не очень хорошо проехавший два первых СУ, а эстонец Отт Тянак и вовсе расположился в 25 секундах и никак не мог найти нужный темп. Многие гонщики отмечали, что дорожное покрытие очень скользкое и к тому же на дорогу выносится много грязи с обочины.

При повторном прохождении спецучастков инициатива перешла к Себастьену Ожье и уже он выиграл три СУ из четырёх, сократив отставание до 7, 7 секунд. Эванс проехал немного медленнее и потерял второе место. Впрочем, британец уступил напарнику только три десятых секунды. А вот Отт Тянак, несмотря на победу на пятом спецучастке, так и не смог угнаться за первой тройкой и отстал уже на 32 секунды. Далее расположились , дебютант  (кстати, лучший представитель M-Sport), его напарник ,  и т.д.

24 апреля 
Субботним утром Toyota полностью переиграла основных конкурентов, во многом за счёт более удачного выбора шин. Два спецучастка выиграл Ожье и по одному Эванс и Такамото Катсута. Тьерри Невилль только один раз показал хорошее время и отстал от нового лидера на 19 секунд. Шедший пятым Крейг Брин проколол колесо на СУ9 и откатился на девятое место. На десятое место (первое в категории WRC-2) вышел россиянин Николай Грязин.

Главным событием дневной секции стал сход на 14 спецучастке француза Пьер-Луи Любе, который на тот момент шёл на шестой позиции. Авария была схожа с той, в которую попал в самом начале соревнований Калле Рованпера, но машина получила меньшие повреждения. Еще одним важным происшествием стал медленный прокол у лидера этапа Себастьена Ожье, произошедший на СУ13. Француз потерял около 10 секунд и мог бы пропустить на первое место своего напарника, но тот проехал участок в крайне осторожном темпе и отыграл только 0,1 секунды. За счет проблем основных соперников смог существенно приблизиться Тьерри Невилль, который вновь приобрёл конкурентоспособный темп. Но на трёх следующих допах все трое проехали примерно в одинаковом темпе и остались на тех же позициях. Произошли изменения и в конце зачётной десятки: Николай Грязин после поломки рулевого усилителя потерял около минуты и пропустил вперёд Мадса Остберга и Теэму Сунинена.

25 апреля 
Еще перед стартом соревновательного дня произошёл неприятный инцидент с участием лидера этапа Себастьена Ожье. Француз попал в небольшую аварию на дорожной секции, а затем чтобы успеть на старт спецучастка покинул место происшествия несмотря на протесты со стороны дорожной полиции. На месте решать проблему остался представитель команды Ярмо Лехтинен.

Из-за повреждений Ожье не мог показывать максимальную скорость и следующие два спецучастка выиграл его напарник Элфин Эванс, вышедший в лидеры этапа. Перед финальным СУ британец опережал Ожье на 3,9 сек., а Невилля на 9 сек. Но на Power Stage Себастьен пошёл на риск и взвинтил темп, а Элфин проехал примерно в тем же временем, что и утром. В итоге француз вырвал победу с преимуществом всего в 0,6 сек. и набрал максимально возможное количество очков, победив и на бонусном спецучастке. Тьерри Невилль остался третьим, но мог побороться за победу на Power Stage, если бы не помарка почти перед самым финишем. Отт Тянак всё воскресенье ехал в спокойном темпе и берег ресурс шин, но в результате смог набрать только одно бонусное очко плюсом к 12 за четвёртое место. Дебютант высшей категории Адриен Фурмо финишировал на хорошем пятом месте, опередив в том числе и своего более опытного напарника, который пропустил вперед еще и Такамото Катсуту. Крейг Брин после прокола на СУ9 так и не смог улучшить , но зато набрал четыре очка на Power Stage.

В категории WRC-2 уверенную победу одержал Мадс Остберг. За второе место шла борьба между Теэму Суниненом и Николаем Грязиным, который выиграл несколько спецучастков подряд, но на СУ19 допустил ошибку и перевернул автомобиль.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14, 09 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году